Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1953-1954 a vu la victoire du FC Lugano.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le FC Lugano et le FC Thoune ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Match de barrage

Promotions 
 Le FC Lugano et le FC Thoune sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Blue Stars Zurich et le FC Nordstern Bâle rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Berne et le FC Bienne sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Wil et le FC Aarau sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1953
Sport en Suisse en 1954